Bitwa pod Nowogrodem (1831) – bitwa stoczona 23 lutego 1831 podczas powstania listopadowego
 Bitwa pod Nowogrodem (1920) – bitwa stoczona 1 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej
 Bitwa pod Nowogrodem (1939) – bitwa stoczona 8-10 września 1939 podczas kampanii wrześniowej